Национальный парк Уилпатту () — национальный парк в северо-западной части острова Шри-Ланка.

Уилпатту основан в 1938 году на площади более 131 тыс. га для охраны саванновых лесов и зарослей кустарников. Здесь обитают азиатские слоны, буйволы, медведи-губачи, леопарды, птицы-носороги, ибисы, пеликаны, павлины, ходулочники. На территории парка насчитывается более 40 пресных и солёных озёр.

Источники 

 .

Национальные парки Шри-Ланки
Северо-Центральная провинция (Шри-Ланка)
Северо-Западная провинция (Шри-Ланка)
Появились в 1938 году